Сенусерт — имя нескольких древнеегипетских фараонов:
 Сенусерт I
 Сенусерт II
 Сенусерт III